Arthur Milinowski ist der Name folgender Personen:

* Arthur Milinowski (Manager) (1854–1934), deutscher Offizier und US-amerikanischer Manager in der Pharmaindustrie
 Arthur Siegfried Milinowski junior († 1932), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder